Johann Gigl ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Gigl (1710–1765), Schweizer Stuckateur
 Johann Kaspar Gigl (~1737–nach 1808), deutscher Stuckateur und Maurer